Koponen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1833-1890), illusioniste et magicien finlandais
 (1881-1944), homme politique finlandais
 (né en 1982), homme politique finlandais
 (1906-1978), joueur finlandais de football
 (né en 1959), compétiteur finlandais en ski d'orientation
 (né en 1992), gardien finlandais de football
, joueur finlandais de hockey sur glace
 (1928-2013), homme politique américain
 (né en 1983), homme politique finlandais
Olavi Koponen (né en 1951), architecte finlandais
Petteri Koponen (né en 1988), joueur finlandais de basket-ball
 (né en 1988), mannequin finlandaise
 (né en 1984), joueur finlandais de hockey sur glace

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois